Khasht'arrak är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Tavusj, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Khasht'arrak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Khasht'arrak är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Khasht'arrak. Närmaste större samhälle är Ijevan,  kilometer söder om Khasht'arrak. 

Trakten runt Khasht'arrak består i huvudsak av gräsmarker. Runt Khasht'arrak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tavusj